Не следует путать с фильмом Юрия Быкова «Жить».

«Жить» — российский драматический фильм режиссёра и сценариста Василия Сигарева. Впервые показан 31 января 2012 года на международном фестивале в Роттердаме.

Сюжет 
В основе сюжета фильма — три параллельные истории, герои которых сталкиваются с тяжелейшим испытанием в жизни — потерей близких людей. Маленький мальчик теряет отца, молодая девушка — любимого человека, а у женщины средних лет погибают две дочери-близняшки. В каждой истории свой финал, каждый выбирает сам, как жить дальше. Все три линии показаны на фоне современной жизни в российской глубинке, с самыми острыми бытовыми и социальными проблемами современной России.

Человек умеет чувствовать, страдать, любить. Он умеет принять свою судьбу, даже когда та отнимает самое ценное — близких. Отнимает вместе со смыслом жизни и с желанием жить. Отнимает вместе со всем миром. Но герои фильма не готовы мириться со своими потерями. Они бросают судьбе вызов, объявляют ей войну и доходят в ней до человеческого предела.

В ролях 

{{ВРолях|Константин Гацалов||Эдик|}}

 Съёмочная группа 
 Автор сценария: Василий Сигарев
 Режиссёр-постановщик: Василий Сигарев
 Оператор-постановщик: Алишер Хамидходжаев
 Композитор: Павел Додонов

Съёмки фильма происходили в городе Суворов Тульской области.

 Отзывы 
Фильм получил большое количество положительных отзывов. 

Румынский кинорежиссёр Кристи Пую, вручая Василию Сигареву приз «Золотая лилия» 12-го Международного кинофестиваля стран Центральной и Восточной Европы goEast'', отметил «смелость выразить невыразимое — так, как это возможно только в кино».

По мнению телеведущего и продюсера Сэма Клебанова, Сигарев продемонстрировал «недюжинное мастерство в работе с визуальной фактурой и умение заставить актёров сначала выложиться до предела, а потом ещё этот предел преодолеть»

Кинокритик Василий Корецкий считает, что Василий Сигарев продемонстрировал стремительный прогресс в своём творчестве — «от инфернальной „русской экзотики“ „Волчка“ к мощному, цельнолитому и сложносочинённому экзистенциальному высказыванию, по-прежнему опирающемуся на жуткую российскую социальную фактуру, но намного превосходящему ограничения жанра соцкритики». По мнению Корецкого, Сигарев не напоминает в очередной раз «как страшно жить в России», а «говорит о том, как это вообще — жить и что это такое — умирать».

Кинорежиссёр Юрий Быков, сравнивая данный фильм со своим фильмом «Жить», отмечал, что ему очень понравился фильм Сигарева: «Но вынужден признать, что его картина не то, что даже сильнее, это совершенно другого уровня картина, и это замечательная работа».

Награды 
 2012 — Фестиваль восточноевропейского кино goEast (Висбаден)
 Гран-при «Золотая лилия»
 Приз FIPRESCI
 2012 — Кинотавр Лучший режиссёр — Василий Сигарев
 Лучший оператор — Алишер Хамидходжаев
 Приз Гильдии киноведов и кинокритиков
 2012 — Третий Международный фестиваль театра и кино о современности «Текстура» (Пермь) Премия в номинации «Кино. Актриса СегоДня» — Ольга Лапшина
 2012 — Премия «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России:
 Лучшая работа оператора — Алишер Хамидходжаев
 Лучшая женская роль второго плана — Ольга Лапшина
 2013 — номинации на премию «Ника»:
 За лучшую женскую роль — Яна Троянова
 За лучшую женскую роль второго плана — Ольга Лапшина
 2013 — Премия «Жорж»:
 Специальный приз «Настоящее кино» от сайта Filmz.ru

Примечания

Ссылки 
 «Жить» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2012 года
Фильмы Василия Сигарева